Miejscowości w USA:
 Lathrop – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Lathrop – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
Gminy w USA:
 Lathrop (ang. Lathrop Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Clinton
 Lathrop (ang. Lathrop Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Susquehanna